Valtierra är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Valtierra ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Valtierra är platt västerut, men österut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Valtierra. Runt Valtierra är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Tudela,  km söder om Valtierra. Trakten runt Valtierra består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Navarra